Flaška může být:

 flaška – párty hra pro dva a více hráčů

příjmení
 Jan Václav Flaška (1708/9–1783) – klatovský regenschori
 Smil Flaška z Pardubic (1350–1403) – český šlechtic, spisovatel, satirik a sběratel lidových moudrostí